Slovo kozlík může znamenat:

 malý kozel, malý sameček kozy nebo kozorožce (zdrobnělina)
 zařízení pro posez vozky na taženém vozidle
 stolice pro naklepávání kosy se špalkem k naražení babky
 jiný výraz pro řezací stolici neboli řezací kozu
 třínožka – třínohá podpěra, statický model
 stojan do ohniště krbu přidržující polena
 součást betonářské výztuže

biologie
 kozlík (Valeriana) – rod rostlin z čeledi zimolezovité
 kozlík lékařský – druh rostlin z tohoto rodu
 kozlík (Batocera) – rod brouků z čeledi tesaříkovití

příjmení osob
 Kozlík (příjmení) – české příjmení

fiktivní osoby
 Kozlík – postava z dětské knihy Neználek na Měsíci